Die Saison 2011/12 war die 37. Spielzeit der schwedischen Elitserien. Die Vorrunde wurde vom 13. September 2011 bis 6. März 2012 ausgespielt. Der Vorjahresabsteiger Södertälje SK wurde durch Växjö Lakers ersetzt. Schwedischer Meister 2011/12 wurde Brynäs IF, während Djurgårdens IF in die HockeyAllsvenskan abstieg.

Teilnehmer

Reguläre Saison

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Elitserien trugen jeweils fünf Spiele gegeneinander aus. Dabei hatten sechs Mannschaften 28 Heimspiele und 27 Auswärtsspiele, die anderen Mannschaften bestritten hingegen 27 Heimspiele und 28 Auswärtsspiele. Eine Mannschaft, die in dieser Saison mehr Heimspiele austragen durfte, hat in der nächsten Saison, soweit sie nicht absteigt, weniger Heimspiele.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wurde eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhielt. Gegenüber der Vorsaison gab es im Anschluss an ein Unentschieden nach der fünfminütigen Verlängerung ein Shootout. Jedes Team hatte zunächst drei Schützen, anschließend ging es bei Unentschieden per K.O.-System weiter. Für eine Niederlage in der regulären Spielzeit gab es keine Punkte. Die besten acht Teams der Vorrunde erreichten die Play-off-Serie, während die letzten beiden Mannschaften in der Kvalserien gegen die den besten vier Teams der zweitklassigen HockeyAllsvenskan um ihren Platz in der Liga spielen mussten. Für die Vereine auf den Plätzen 9 und 10 war die Saison nach der Vorrunde beendet.

HV 71 Jönköping feierte 2011 sein 40-jähriges Bestehen. Das Spiel am 11. Dezember gegen den Linköping HC wurde deswegen als Jubiläums-Match in einer Freiluftarena ausgetragen, die 20.000 Zuschauern Platz bot.

Abschlusstabelle 

S = Siege, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, N = Niederlagen

Topscorer

Play-offs 
Die Play-offs werden im Modus "Best-of-Seven" ausgetragen.

Turnierbaum

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – Jakob Silfverberg, Brynäs IF
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – Jakob Silfverberg, Brynäs IF
 Honkens trofé (bester Torhüter) – Viktor Fasth, AIK Ishockey
 Håkan Loob Trophy (bester Torjäger) – Richard Gynge, AIK Ishockey
 Salming Trophy (bester Verteidiger) – Mattias Ekholm, Brynäs IF
 Årets nykomling – Johan Larsson, Brynäs IF
 Guldpipa (bester Schiedsrichter) – Ulf Rönnmark, Stockholm

Weblinks

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 2011/12